Фјумара се може односити на:

 Рјечина, река у Хрватској

или:

 Фјумара (Авелино), је насеље у Италији у округу Авелино, региону Кампанија
 Фјумара (Месина), је насеље у Италији у округу Месина, региону Сицилија
 Фјумара (Потенца), је насеље у Италији у округу Потенца, региону Базиликата
 Фјумара (Рагуза), је насеље у Италији у округу Рагуза, региону Сицилија
 Фјумара (Ређо ди Калабрија), је насеље у Италији у округу Ређо ди Калабрија, региону Калабрија